

Nom 
Cri peut désigner :
 Cri, un son aigu produit par la voix d'un humain ou d'un animal ;
 Cri, une langue parlée par les Cris en Amérique du Nord ;
 Cri, un film grec de Kostas Andritsos, sorti en 1964.

Sigle et acronyme 

CRI peut signifier :
 Centrale des règlements interbancaires, un système de compensation français ;
 Centre de recherches interdisciplinaires, un centre de recherche parisien rattaché aux Universités Paris 5 et Paris 7 ;
 Centre des ressources informatiques, dans différentes universités françaises ;
 China Radio International ;
 Class Rating Instructor, un instructeur de qualification de classe, instructeur dans le domaine de l'aviation ;
 code de rapport d'intervention, dans le jargon de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, voir l'article Bilan (prompt secours) ;
  ;
 Commission rogatoire internationale ;
 (Groupe) communiste révolutionnaire internationaliste ;
 compte-rendu d'inventaire, une image du stock en gestion ou en finance ;
 Conservatoire régional de l'image de Lorraine, un centre de documentation spécialisé dans le cinéma et l'audiovisuel, situé à Nancy, en France ;
 Conservatoire à rayonnement intercommunal, un établissement public d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique en France ;
 Coordination contre le racisme et l’islamophobie, une association dissoute en conseil des ministres en octobre 2021 pour discours haineux et propos antisémites;
 coupon-réponse international ;
 cours de rattrapage intégré ;
 CRI Middleware (CSK Research Institute Corp.), une entreprise japonaise dans le domaine du jeu vidéo ;
 Croix-Rouge italienne.

Code 
CRI peut signifier :
 Costa Rica
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
 , dans les Bahamas, selon la liste des codes AITA des aéroports/C.

Voir aussi 
 Le Cri de Paris, une revue satirique française lancée par Alexandre Natanson en 1897
 Cri primal, une thérapie fondée par le psychologue américain Arthur Janov

Références 

Code
Homonymie d'acronyme